Czarne miasto – powieść Kálmána Mikszátha
 Czarne miasto  – powieść Borisa Akunina